Мышело́вка может означать:
 Мышеловка — капкан или приспособление для ловли мышей и других мелких грызунов.
«Убийство Гонзаго» (Мышеловка) — пьеса в пьесе в «Гамлете».
 «Мышеловка» — детективная пьеса Агаты Кристи.
 «Мышеловка» — фильм Бронюса Моркявичюса.
 «Мышеловка» — фильм Самсона Самсонова.
 Мышеловка — историческая местность на территории Голосеевского района Киева.
 «Мышеловка» — музыкальный альбом группы «Гражданская оборона».